Raw and Uncut peut désigner :

 Raw and Uncut, une compilation d'Eminem ;
 Raw and Uncut, un live de Patrice.